Forma de vida puede referirse a:

 un ser vivo, concepto biológico; o ciencias naturales
 el estilo de vida, concepto sociológico.